Caprini – sottofamiglia dei bovidi
 Monica Caprini – dirigente sportivo, ex calciatrice ed ex giocatrice di calcio a 5 italiana
 Palazzo Caprini – edificio storico di Roma

Pagine correlate
 Caprino